Hradištko (powiat Nymburk)
 Hradištko (powiat Praga-Zachód)

Zobacz też 
 Hradišťko